2013 Голяма награда на Италия е 64-то за Голямата награда на Италия и 12-и кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 8 септември 2013 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия